Agnes von Frankreich ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Frankreich (1171–1240), durch Heirat Kaiserin von Byzanz
 Agnes von Frankreich (1260–1327), durch Heirat Herzogin von Burgund